Kiss László
 Kiss László (1822–1886) diplomata
 Kiss László (1835–1887) jószágigazgató, Pápa polgármestere
 Kiss László (1862–1928) pap, hittanár
 Kiss László (1885–1972) Kossuth-díjas pedagógus
 Kiss László (Ladislao Kish) (1904–1992) magyar származású olasz filmrendező, forgatókönyvíró, színész
 Kiss László (1907–1966) motorkerékpár-versenyző
 Kiss László (1910–1992) teológus, római katolikus pap
 Kiss László / Leslie Kish (1910–2000) amerikai magyar statisztikus, az MTA tagja
 Kiss László (1919–1968) romániai magyar színész, író
 Kiss László (1926–1998) színész
 Kiss László (1928) fizikokémikus
 Kiss László (1932) atléta, rövidtávfutó
 Kiss László (1935–1990) labdarúgó (DVTK)
 Kiss László (1937–2005) színész
 Kiss László (1938–1967) labdarúgó (Ferencváros)
 Kiss László (1940) úszó, edző, a magyar úszóválogatott volt szövetségi kapitánya
 Kiss László (1943) biokémikus
 Kiss László (1947) labdarúgó, sportújságíró
 Kiss László (1947–2019) népművelő, rendező, a Magyar Versmondók Egyesülete alapítóelnöke
 Kiss László (1949) labdarúgóedző
 Kiss László (1949) fotográfus
 Kiss László (1950 körül) hangtechnikus, hangmérnök, Magyar Rádió
 Kiss László (1950) orvostörténész
 Kiss László (1951) evezős, edző
 Kiss László (1951) jogász, alkotmánybíró
 Kiss László (1952) nyelvész, szótáríró
 Kiss László (1952–2019) labdarúgó (Dorog)
 Kiss László (1956) a Vasas volt válogatott labdarúgója, edző
 Kiss László (1959) színész
 Kiss László (1972) fizikus, csillagász, asztrofizikus
 Kiss László (1976) gyulai író, tanár
 Kiss László (1979) politikus, Budapest III. kerületének polgármestere 2019-től
 Kiss László (1984) labdarúgó
 Kiss László (1987) agrármérnök, politikus
 Kiss László A Divízió 88 nevű együttes dobosa
 Kiss László (1941) festőművész
 Kiss László (1959–2015) kosárlabdázó, játékvezető
 Kiss László (1992) közgazdász, politikus
 Kiss László (1993) énekművész, népdalénekes, népzenész

hasonló nevűek
 Beöthy Kiss László színész
 Bicskei Kiss László (1960) rendező, színész
 Felhőfi-Kiss László színész
 Kiss László Ernő (1927) építész
 Kiss-Rigó László (1955) szeged-csanádi megyés püspök
 Tarnai Kiss László (1955) énekművész, műsorszerkesztő
 Z. Kiss László (1928) kertészmérnök

Jegyzetek